Apophis – Nome greco del dio egizio Apopi.
Apophis – Nome greco di Ipepi, sovrano della XV dinastia egizia.
Apophis – Personaggio del telefilm Stargate SG-1.
99942 Apophis – Asteroide near-Earth (NEA).